Herrarnas 1 500 meter vid Världsmästerskapen i friidrott 2019 avgjordes 3–6 oktober 2019 på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar.

Resultat

Försöksheat
De sex första i varje heat ( Q ) och de sex näst snabbaste ( q ) kvalificerade sig för semifinalerna.

Semifinaler
De fem första i varje heat ( Q ) och de två näst snabbaste ( q ) kvalificerade sig för finalen.

Final
Finalen avgjordes den 6 oktober klockan 19:40.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2019